Das Dameneinzel der Australian Championships 1964 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerin war Margaret Smith. Im Endspiel setzte sich Margaret Smith gegen Lesley Turner mit 6:3 und 6:2 durch. Für Smith war es der fünfte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1964